

Группа A

Австралия

Таиланд

Группа B

Вьетнам

Катар

Группа C

Узбекистан

Группа D

Южная Корея 

2007